Тойота може да се отнася за:

 Тойота – град в префектура Айчи, Япония;
 корпорация „Тойота Мотор“ – японски автомобилен производител;
 Тойота – екип от Формула 1, собственост на корпорация „Тойота Мотор“.